Bayala ist der Familienname folgender Personen:
 Anthyme Bayala (1925–1984), burkinischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Koudougou
 Cyrille Bayala (* 1996), burkinischer Fußballspieler
 Eric Bayala (* 1972), burkinischer Filmemacher und Musiker

Bayala steht für
 Bayala (Nepal), Gemeinde (VDC) im Distrikt Achham, Provinz Sudurpashchim, Nepal